Zabdiel (pare de Jeboam), el cap de la primera divisió de l'exèrcit del rei David.
 Zabdiel (sacerdot), cap dels 128 sacerdots establerts a Jerusalem al retorn de l'exili de Babilònia.
 Zabdiel (assassí), àrab que suposadament va assassinar Alexandre I Balas per orde del rei nabateu (146 aC); en tot cas va enviar el seu cap a Ptolemeu VI Filomètor.